Brütsch steht für:
 Brütsch (Automobilhersteller), ehemaliger deutscher Hersteller von Kleinwagen

Brütsch ist der Familienname folgender Personen:
 Andres Brütsch (* 1951), Schweizer Werbe- und Dokumentarfilmer
 Ewald Brütsch (* 1932), Schweizer Radsportler
 Fritz Brütsch (1915–1953), Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Hanns Anton Brütsch (1916–1997), Schweizer Architekt
 Manuela Brütsch, (* 1984), Schweizer Handballspielerin
 Nicola Brütsch (* 1997), Schweizer Unihockeyspieler
 Wilhelm Brütsch (1881–1943), Schweizer Konstrukteur, Erfinder der Bernina-Nähmaschine